Aleksandar Radosavljevič – calciatore sloveno
 Aleksandar Radosavljević – calciatore serbo